А́хен (нем. Aachen):

 Ахен — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия. 
 Ахен — район в Германии с центром в одноимённом городе.

См. также 
 Ханс фон Аахен